Първа пролет е денят, през който настъпва пролетното равноденствие. Той се определя от пресичането на еклиптиката и небесния екватор в геоцентричната екваториална координатна система, показано на фигурата.

Практически, пролетта настъпва на различна дата през месец март.

Според Григорианския календар, въведен на 4 октомври 1582 г., една календарна година има 365 дни. На всеки 4 години се добавя един ден за компенсация – 29 февруари. На всеки 4 века се пропускат 3 високосни години /на всеки кръгъл век, който не се дели точно на 400 – напр. 17(00 г.), 18(00 г.) и 19(00 г.), а 20(00 г.) е високосна/. Средната продължителност на григорианската година в 4 века е 365,2425 дни, в рамките на един век е 365,25 дни, а реалната астрономическа тропична година има 365,242374 дни. Т.е. всяко равноденствие избързва спрямо григорианския календар всяка година.

Освен това часът на равноденствието зависи силно от това дали съответната година е високосна или не. Всяка година той настъпва средно с около 5 ч. 51 мин. и 36 сек. по-късно от предишната като време на денонощието, а всяка високосна година – с 1 ден по-рано от предходната година.

Така началото на астрономическата пролет се измества с един ден по-рано на 36 години:

 преди 1975 година – на 22/23 март;
 от 1976 до 2011 г. – на 21/22 март;
 от 2012 до 2047 г. – на 20/21 март;
 след 2047 г. – на 19/20 март.

Външни препратки 
 Първа пролет в Кюстендил

Вижте също 
 Пролет

Източници 

Празници